

Олівет — місто, штат Канзас
 Олівет — місто, штат Мічиган
 Олівет — місто, штат Південна Дакота
 Олівет — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Олівет — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Олівет — переписна місцевість, штат Теннессі

Див. також 
 Оліве